Военное дело — термин, который в России имеет следующие значения:
 В широком понимании охватывает все вопросы военной теории и практики, связанные со строительством, подготовкой и действиями Вооружённых Сил (ВС) государства в мирное и военное время, а также подготовкой населения на случай войны.
 В узком смысле, военное дело в России, Советского и Федеративного периодов, означает систему знаний, умений и навыков, необходимых военнослужащим и военнообязанным для успешного выполнения своего воинского долга.
 «Военное дело» — еженедельный военно-научный журнал с июня 1918 года по июль 1920 года (с марта 1920 года — «Военно-научный журнал РККА»). Предшественник журнала «Военная наука и революция»
 «Военное дело» — телевизионная программа. Выходила в эфир на канале НТВ с 2003 по 2005 год.